Låglandsgorilla eller slättlandsgorilla kan syfta på:

 Västlig låglandsgorilla – en underart till den västliga gorillan som tillhör familjen hominider bland primaterna  Gorilla gorilla gorilla
 Östlig låglandsgorilla –  en underart av östlig gorilla som tillhör familjen hominider bland primaterna  Gorilla beringei graueri